Zaborowo ist der Name einer Anzahl von Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zaborowo (Janowiec Kościelny), Ort im Powiat Nidzicki
 Zaborowo (Kalinowo), Ort im Powiat Ełcki, bis 1938 Saborowen, 1938 bis 1945 Reichenwalde, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Zaborowo (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945 Saberau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Zaborowo (Purda), Ort im Powiat Olsztyński, bis 1938 Saborowen, 1938 bis 1945 Heideberg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Zaborowo (Jutrosin), Ort im Powiat Rawicki
 Zaborowo (Książ Wielkopolski), Ort im Powiat Śremski
 Zaborowo (Leszno), Ortsteil von Leszno
 Zaborowo (Wierzbinek), Ort im Powiat Koniński
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zaborowo (Górzno), Ort im Powiat Brodnicki
 Zaborowo (Kruszwica), Ort im Powiat Inowrocławski
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Zaborowo (Naruszewo), Ort im Powiat Płoński
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Zaborowo (Grajewo), Ort im Powiat Grajewski 
 Zaborowo (Stawiski), Ort im Powiat Kolneński